HVA steht für:
 Handbuch für die Vergabe und Ausführung, siehe Vergabehandbuch
 Hauptverwaltung Aufklärung (MfS-intern HV A), ehemaliger Auslandsnachrichtendienst der DDR, gehörte zum Ministerium für Staatssicherheit 
 Hauptverwaltung Ausbildung, in der DDR eine der tragenden Säulen des Ministeriums des Innern
 Heeresversuchsanstalt, in der Zeit des Nationalsozialismus Versuchsstellen des Heeres zur Erforschung und Erprobung neuer Waffentechnik
 homovanillic acid (englisch) für Homovanillinsäure, ein Tumormarker
 Hydraulischer Ventil-Ausgleich bei Verbrennungsmotoren, siehe Hydrostößel
 Bahnhof Varel (Oldenburg) (DS100-Code)

HvA steht für:
 Hogeschool van Amsterdam, Hochschule in Amsterdam

Siehe auch:

 Hva Li-suh

HVA